Terzian bezeichnet
 eine Orgelstimme, siehe Liste von Orgelregistern

Terzian ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Terzian (* 1949), französischer Filmproduzent und -funktionär sowie Gelegenheitsschauspieler
 Alicia Terzian (* 1934), argentinische Komponistin und Dirigentin
 Boghos Bedros XIII. Terzian (1855–1931), Patriarch von Kilikien der Armenisch-katholischen Kirche
 Hagop Terzian (1879–1915), osmanischer Pharmazeut und Schriftsteller
 Kristi Terzian (* 1967), US-amerikanische Skirennläuferin
 Tovmas Terzian (1840–1909), osmanischer Dramatiker und Lehrer

Siehe auch:
 Terziyan